Patton kan avse:

George S. Patton (1885-1945), amerikansk general under andra världskriget
Patton – Pansargeneralen – en film om general George S. Patton från 1970
Patton (stridsvagn) – serie stridsvagnar döpta efter generalen George S. Patton

Platser
Patton, Cumbria, England
Patton, Kalifornien, USA
Patton, Indiana, USA
Patton, Missouri, USA
Patton, Pennsylvania, USA
Patton, Shropshire, England
Patton Bridge, Cumbria, England

Personer

Politiker
Charles Emory Patton (1859-1937), amerikansk kongressledamot från Pennsylvania
James Patton, viceguvernör i Mississippi från 1820 till 1822
John Patton (borgmästare Detroit) (1822-?)
John Patton (1823-1897), amerikansk kongressledamot från Pennsylvania
John Patton, Jr. (1850-1907), amerikansk senator från Michigan
John Denniston Patton (1829-1904), amerikansk kongressledamot från Pennsylvania
John Mercer Patton (1797-1858), amerikansk kongressledamot från Virginia
Paul E. Patton (born 1937), guvernör i Kentucky från 1995 till 2003
Robert M. Patton (1809-1885), guvernör i Alabama

Militärer
George S. Patton (1885-1945), amerikansk general
George Patton IV (1923-2004), son till George S. Patton och även en general
Waller T. Patton (1835–1863), överstelöjtnant och gammelfarbror till George S. Patton

Akademiker
Francis L. Patton, Princeton University 12:e rektor
Carl Patton, rektor vid Georgia State University
James L. Patton, (född 1941), professor vid University of California at Berkeley

Konstnärer
Antwan André Patton, födelsenamn åt Big Boi, hiphop-artist
Charlie Patton (1891-1934), amerikansk bluesmusiker
John Patton (musiker), amerikansk musiker
Mike Patton (född 1968), amerikansk musiker
Fiona Patton (född 1962), kanadensisk fantasyförfattare
Chris Patton (född 1971), amerikansk skådespelare
Kimberly Patton, artistnamn åt Ashlyn Gere, porrskådespelerska
Paula Patton (född 1975), amerikansk skådespelerska
Patton Oswalt, amerikansk komiker och skådespelare
Will Patton (född 1954), amerikansk skådespelare

Idrottare
Darvis Patton (född 1977), amerikansk sprinter
Mel Patton (född 1924), amerikansk sprinter

Se även
 Paton
 Patten